14154 Негреллі (14154 Negrelli) — астероїд головного поясу.
 Луїджі Негреллі, Ніколаус Алоїс Марія Віндзенц Негреллі, Ріттер фон Модельбе (народжений Луїджі Негреллі) (23 січня 1799(17990123), м.Фієра-ді-Прим'єро, Італія —  італійський інженер.